Eigenrichting, het recht in eigen hand nemen
Eigen rechter (boek), een jeugdboek uit 1998 van Jan Terlouw